Шира́з ( ) — город на юге Ирана, административный центр провинции Фарс, шестой по численности населения: в 2011 году в городе проживало  человек.
Шираз расположен в долине небольшой реки Хошк в горах Загрос на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Западнее города лежит гора Дерак, на севере — горы Баму, Сабзпушан, Чехель Магам и Бабакухи́. Город и его окрестности административно разделены на 9 районов на общей площади 1286 км².

Первое упоминание о городе Тиразисе относится к началу 2 тысячелетия до н. э. В 60 км от Шираза находятся развалины древней столицы первой Персидской империи Ахеменидов  Персеполя.

Столица Персии в 1766 — 1791 годах при Зендах.

Шираз известен как город поэтов, цветов и вина. Это родина плеяды выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана: Хафиза, Саади и других. До Революции 1979 года являлся крупнейшим центром виноделия. В настоящее время — центр нефтяной и электронной промышленности, а также туризма. Шираз славится своим относительно мягким климатом и обилием зелени на улицах. Также город знаменит своими оазисами, устроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств.

Происхождение названия 
Первое упоминание о городе было найдено в 1970 году на глиняных табличках, датируемых примерно 2000 годом до н. э. В этих табличках, написанных на эламском языке, Шираз упоминается под названием Тиразис. С течением времени эламский Тиразис превратился в древнеперсидский Шираджиш, а затем в современный Шираз. Интересно, что слово «Шираз» было также обнаружено в табличках, относящихся ко второму веку н. э. и обнаруженных в руинах сасанидских построек восточнее города. По утверждению некоторых местных исследователей, слово «Шираз» происходит от имени Тахмураса, известного по эпосу Фирдоуси «Шахнаме» как третий царь Земли.

История

География 
Шираз расположен у подножия Загросских гор на высоте около 1500 м. 
По сравнению с соседними провинциями Йезд и Хузестан, климат Шираза мягче.

Город раскинулся на огромной зелёной равнине у подножия гор Танг Аллах-Акбар.

Юго-восточнее города расположено солёное озеро Мехарлу.

Климат 
Лето в Ширазе жаркое, зима умеренно холодная.

Население 

В 2006 году население шахрестана Шираз составляло 1 227 331. Большая часть населения — персы. Кроме того в Ширазе проживает еврейское меньшинство, в конце XX века из шеститысячной общины многие эмигрировали в США и Израиль.

Экономика

Промышленность 
Министерство нефти Ирана запланировало строительство в Ширазе нефтеперерабатывающего завода «Парс».

Город знаменит местными коврами.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство играет большую роль в жизни Шираза и региона. Сады Шираза знамениты по всей стране, они хорошо обеспечены водой. Город — центр фруктовых садов, там выращивают виноград, цитрусовые, хлопок и рис.

Туризм 
Город активно посещают туристы. В 60 км от Шираза расположены такие памятники истории, как Персеполь и Накше-Рустам, а в 130 км — Пасаргады. В городе множество туристических достопримечательностей: природные (Маргунский водопад, Национальный парк Баму, сад Эрам, пещера Шапур), архитектурные (Ворота Корана, баня Вакиль, Сервестанский дворец), религиозные (Мечеть Насир оль-Мольк, Мавзолей Саади, Мавзолей Шах-Черах), музеи (Музей Парс) и другие.

Помимо этого Шираз получил известность как центр медицинского туризма. Сюда каждый год прибывают на лечение несколько тысяч больных из разных стран. Организация и контроль всех служб, связанных с  медицинским туризмом в городе, находится в ведении Университета медицинских наук Шираза .

Транспорт 
Шираз связан автомагистралью с Исфаханом и Тегераном.

Имеется железнодорожное сообщение с Исфаханом и Тегераном.

В Ширазе строится три линии метрополитена. 11 октября 2014 года состоялось открытие северо-западного участка первой линии с 8 станциями. Ширазский метрополитен стал третьим действующим метрополитеном в Иране.

Аэропорт 
Международный аэропорт Шираз — самый большой на юге страны, он связан с Дубаем, Стамбулом и Катаром, а также со многими городами Ирана. После реконструкции в 2005 году считается вторым наиболее надёжным аэропортом страны после аэропорта Имам Хомейни в Тегеране с точки зрения безопасности полётов, с современным электронным и навигационным оборудованием.

Образование 
В городе расположен Ширазский университет, имеющий репутацию сильнейшего вуза Ирана. С 1970-х годов, когда в реформе вуза принимал участие Пенсильванский университет, преподавание многих предметов ведётся на английском языке, а учебный процесс построен на принципах американской системы высшего образования. Университет был закрыт на 3 года после исламской революции, однако позднее возобновил свою деятельность под нынешним названием, до революции он назывался Университет Пехлеви.

Культура и искусство

Музеи 

 Музей Парс — коллекция древних произведений искусства и ремёсел.
 Музей Иранского агентства печати — огромная экспозиция реликвий династии Занд.
 Музей Нареджестан-Гавам — археологические находки.
 Музей Пара — реликвии династии Занд.
 Военный музей Сад Афиф-Абад (Afif-Abad Garden или Golshan Garden).
 Музей анатомии.
 Музей Истории природы в Университете Шираза.
 Музей Хафт-Танан — история династии Занд.

Спорт 
 стадион «Хафезье» (вместимость 35 000 чел).
 стадион «Годс» (вместимость 75 000 чел).

Достопримечательности 

Основные достопримечательности города:
 Мавзолей сейида Мир Мохаммада,
 Мавзолей Хафиза,
 Мавзолей Саади,
 Мавзолей Хаджу Кермани,
 Мавзолей Шах-Черах,
 Мечеть Атиг Джами IX века,
 Мечеть Насир оль-Мольк,
 Мавзолей Шаха Шоя,
 базар Вакиль,
 Мечеть Вакиль,
 Ворота Коран,
 сад Афиф Абад и музей оружия,
 сад Эрам,
 Мавзолей Баба-Кухи,
 Мавзолей Карим-хана и музей провинции Фарс,
 крепость Керим-хан.

В окрестностях Шираза находятся руины древних городов и исторические места:
 Аншан,
 Бишапур,
 Истахр,
 Накше-Раджаб,
 Накше-Рустам,
 Пасаргады,
 Персеполь,
 Фирузабад.

В Ширазе осталось немало иранских евреев, хотя в конце XX века и особенно после исламской революции многие из них уехали в США и Израиль. В Ширазе действуют несколько синагог.

Города-побратимы 
  Чунцин, Китай;
  Никосия, Кипр;
  Душанбе, Таджикистан;
  Веймар, Германия;
  Малакка, Малайзия;

Примечания

Литература

Ссылки 

 —
 Обзор достопримечательностей Шираза 
 Шираз: в городе поэтов, памятников и садов
 Густерин П. В. Россиянка в Ширазе: 190 лет спустя… 

 
Города Фарса
Священные города
Города-миллионеры Ирана
Бывшие столицы